Rönnklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnklobben (Brändö, Åland), 
 Rönnklobben, Nagu, Åboland, 
 Rönnklobben, Kimitoön, Åboland, 
 Rönnklobben, Raseborg, Nyland, 
 Rönnklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Rönnkobben
Rönnkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar